DMS har flere betydninger:
 Det Danske Missionsselskab
 Dimethylsulfid - naturlig organisk svovlforbindelse med formlen (CH3)2S
 N,N-dimethylsulfamid - nedbrydningsprodukt fra pesticidet tolylfluanid
 Digital Mobility Strategies